Les mots micranthus, micrantha et micranthum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « à petites fleurs ». Cet adjectif a été construit sur les mots grecs  (« petit ») et  (« fleur »).

En biologie :
 le Micrantha (Citrus micrantha) est un agrume sauvage du sud des Philippines ;
  est un genre de papillons, de la famille des Noctuidés ;
 en taxonomie, les mots micranthus, micrantha et micranthum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes dicotylédones et de coraux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : micranthus, micrantha, micranthum ;
 le Sida micrantha mosaic virus est un bégomovirus, respondable de la mosaïque de Sida micrantha.

Notes et références

Voir aussi 
 , « à grandes fleurs »

Épithète spécifique